7 км, 7-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
 Седьмой километр (рынок) (официальное название — ООО «Промтоварный рынок») — крупнейший оптово-розничный рынок Украины и Европы
 7 км — прежнее название станции Одесса-Западная Измаильского направления Одесской железной дороги.
 7 км (платформа ОЖД) — остановочный пункт на Ладожском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.
 7 км (платформа, Северодвинское направление) — остановочный пункт, Северная железная дорога.
 7 км (платформа, Карпогорское направление) — остановочный пункт, Северная железная дорога.
 7 км (платформа в Челябинске) — остановочный пункт, Челябинск.
 7 км (платформа, Кашир-Пирит) — остановочный пункт на линии Кашир-Пирит.
 7 км (платформа в Пермском крае) — остановочный пункт, в Пермском Крае.
 7 км (платформа, Свердловская железная дорога) — остановочный пункт, в Нижнем Тагиле.
 7 км (платформа, Краснодарский край) — остановочный пункт, в Краснодарском крае.
 7 км (платформа, Ставропольский край) — остановочный пункт, в Ставропольском крае.
 7 км (платформа, Воронежская область) — остановочный пункт, в Воронежской области.